Fächerscheibe bezeichnet:
 eine Schraubensicherung nach DIN 6798 
 eine Fächerschleifscheibe